Macropogon är ett släkte av skalbaggar. Macropogon ingår i familjen Artematopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Macropogon